Чон Сан Хьон (;  24 січня 1984), більш відомий під сценічним псевдонімом Paloalto (), — південнокорейський репер і співак. Він є засновником Hi-Lite Records. Учасник музичних шоу Show Me the Money 4, Show Me the Money 777, Show Me the Money 9 і Tribe of Hip Hop.

Дискографія

Студійні альбоми

Альбоми колаборації

Мініальбоми

Сингл

Колаборації

Фільмографія

ТВ-шоу

Нотатки

Примітки

Посилання 

Репери Південної Кореї